The Sun Comes Out World Tour (znane również jako Sale el Sol World Tour i Shakira: Live in Concert) jest to światowe tournée kolumbijskiej piosenkarki pop Shakiry. Podczas tej trasy artystka promuje płyty She Wolf oraz hiszpańską Sale el Sol.

Lista wykonanych utworów w Polsce 
1. Why Wait (intro) 
2. Te Dejo Madrid 
3. Whenever, Wherever 
4. Inevitable 
5. Nothing Else Matters (cover zespołu Metallica) 
6. Despedida 
7. Gypsy 
8. La Tortura 
9. Ciega, Sordomuda 
10. Sale el Sol 
11. Las de la Intuición 
12. Loca 
13. She Wolf 
14. Ojos Asi 
15. Antes de las seis 
16. Hips Don’t Lie 
17. Waka Waka

Lista wykonanych utworów na albumie Live From Paris 
1. Pienso En Ti (INTRO)

2. Why Wait

Si Te Vas - tylko na wersji DVD i Bluray

3. Te Dejo Madrid

4. Whenever, Wherever

5. Inevitable

6. Nothing Else Matters / Despedida (COVER)

7. Gypsy

8. La Tortura

9. Ciega, Sordomuda

10. Underneath Your Clothes

Gordita - tylko na wersji DVD i Bluray

11. Sale El Sol

12. Las De La Intuicion

13. Loca

14. She Wolf

15. Ojos Asi

16. Antes De Las Seis

17. Je l'aime a mourir (COVER)

18. Hips Don’t Lie

19. Waka Waka

Daty i miejsca koncertów 
Trasa składała się ze 107 koncertów:

W Polsce 
Koncert w Polsce odbył się 17 maja 2011 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Trwał około dwóch godzin. Shakira zaśpiewała największe i najbardziej znane przeboje ze wszystkich swoich płyt, promując głównie albumy She Wolf i Sale el Sol. Wszystkich miejsc było 17,000 bilety, sprzedały się wszystkie (17,000) w nie całe 30 sekund

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Shakiry

Trasy koncertowe w 2010
Trasy koncertowe w 2011